Eugenio Staccione – calciatore
 Vittorio Staccione – calciatore